Mărculești se poate referi la:

 Localități în Republica Moldova
 Mărculești - oraș în raionul Florești
 Mărculești - localitate-centru de comună în raionul Florești
 Localități din România
 Mărculești - localitate din județul Ialomița, reședința comunei cu același nume
 Mărculești-Gară - localitate din județul Călărași

Vezi și 
 Marcu (nume)
 Mărcești (dezambiguizare)
 Mărculescu

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova